Ana Moura se poate referi la

 Ana Moura (cântăreață) (născută în 1980), cântăreață de fado portugheză
 Ana Moura (sportivă), jucătoare de badminton din Portugalia